Als Europameisterschaft 1949 oder EM 1949 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1949 stattfanden:

 Basketball-Europameisterschaft 1949 in Kairo (Ägypten)
 Boxeuropameisterschaften 1949 in Oslo (Norwegen)
 Dreiband-Europameisterschaft 1949 in Angoulême (Frankreich)
 Eishockey-Europameisterschaft 1949 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1949 in Stockholm (Schweden)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1949 in Mailand (Italien)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1949 in Davos (Schweiz)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1949 in Den Haag (Niederlande)
 Ringer-Europameisterschaften 1949 in Istanbul (Türkei)
 Ruder-Europameisterschaften 1949 in Amsterdam (Niederlande)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1949 in Prag (Tschechoslowakei)

!
1949